Освалдо Родолфо да Силва (; 5 апреля 1915, Сантус — 7 июля 1987, Сан-Паулу), более известный под именами Дино Паван () и Дино () — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
Дино начал карьеру в клубе «Португеза Сантиста». В 1940 году он перешёл в «Коринтианс», где составил три в полузащите клуба состоящее из него, Брандао и . В 1941 году они привели клуб к выигрышу чемпионата штата. В 1944 году Дино стал игроком «Васко да Гамы», и через год клуб выиграл титул чемпиона штата Рио-де-Жанейро. Затем он недолго играл за «Америку», после чего возвратился в «Коринтианс», где провёл два года. За этот клуб он провёл, в общей сложности, 172 игры (117 побед, 23 ничьи, 32 поражения) и забил 16 голов, по другим данным — 184 матча и 19 голов. Завершил карьеру Дино в клубе «Жабакуара» в 1950 году. Дино работал помощником Жуана Лима в «Коринтиансе», а после его увольнения недолго исполнял обязанности главного тренера.

Международная статистика

Достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1941
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1945

Примечания

Ссылки 
 Профиль на zerozero.pt

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Португеза Сантиста»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Жабакуара»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Коринтианс»